Coppa CEV 2007-2008 – torneo di pallavolo femminile
 Coppa CEV 2007-2008 – torneo di pallavolo maschile